

Шошоні — місто, штат Айдахо
 Шошоні — переписна місцевість, штат Каліфорнія